Георги Данев може да се отнася за:

 Георги Данев, български емигрантски деец
 Георги Данев, български офицер
 Георги Данев, български революционер от ВМОРО